Barrenechea ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Barrenechea (* 1976), spanischer Turner
 Ana María Barrenechea (1913–2010), argentinische Romanistin und Hispanistin
 Claudia Barrenechea (* 1977), chilenische Biathletin
 Julio Barrenechea (1910–1979), chilenischer Schriftsteller
 Miguel Barrenechea (* 1947), mexikanischer Sportschütze